Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Owen Davidson e John Newcombe che hanno battuto in finale Clark Graebner e Charlie Pasarell 4–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Owen Davidson /  John Newcombe (campioni)
 Brian Gottfried /  Dick Stockton (primo turno)

 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)
 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg WCT 1974